La Cigale – ristorante di Parigi, in Francia
 La Cigale – teatro di Parigi, in Francia
 La cicala (La cigale) – dipinto di Jules Joseph Lefebvre del 1872

Pagine correlate 
 Cigale